Mesquite
 Mesquite (Novo México)
 Mesquite (Texas)
 Mesquite (Nevada)
 Mesquite Creek

Desambiguação